Zuzana Bavorská (2. dubna 1502, Mnichov – 23. dubna 1543, Neuburg an der Donau) byla německou šlechtičnou. Prvním sňatkem se stala braniborsko-kulmbašskou markraběnkou a druhým sňatkem neuburskou falckraběnkou.

Život 
Zuzana se narodila v Mnichově jako nejmladší potomek vévody Albrechta IV. Bavorského a Kunhuty Rakouské, dcery císaře říše římské Fridricha III. a Eleonory Portugalské. Zuzaninými prarodiči z otcovy strany byli vévoda Albrecht III. Bavorský a Anna Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecká.

V roce 1518 se asi šestnáctiletá Zuzana provdala za o jednadvacet let staršího markraběte Kazimíra Braniborsko-Bayreuthského. 14. října 1519 porodila své první dítě, dceru Marii, přes kterou se Zuzana stala předkem britského krále Jiřího I. a celé Hannoverské dynastie. Dohromady měla s Kazimírem pět dětí:

 1. Marie Braniborsko-Kulmbašská (14. 10. 1519 Ansbach – 31. 10. 1567 Heidelberg)
 ⚭ 1537 Fridrich III. Falcký (14. 2. 1515 Simmern – 26. 10. 1576 Heidelberg), falcký kurfiřt od roku 1559 až do své smrti
 2. Kateřina Braniborsko-Kulmbašská (16. 12. 1520 – 15. 3. 1521)
 3. Albrecht Alkibiadés Braniborsko-Kulmbašský (28. 3. 1522 Ansbach – 8. 1. 1557 Pforzheim), markrabě braniborsko-kulmbašský v letech 1527–1553, svobodný a bezdětný
 4. Kunhuta Braniborsko-Kulmbašská (17. 6. 1523 Ansbach – 24. 2. 1558 Pforzheim) 
 ⚭ 1551 Karel II. Bádensko-Durlašský (24. 7. 1529 – 23. 3. 1577 Durlach), markrabě bádensko-durlašský od roku 1553 až do své smrti
 5. Fridrich Braniborsko-Kulmbašský (*/† 1525)

Po Kazimírově smrti v roce 1527 se Zuzana 16. října 1529 znovu provdala za falckraběte Otu Jindřicha Neuburského. Z jejich manželství se nenarodily žádné děti.

Zuzana zemřela 23. dubna 1543 v Neuburg an der Donau ve věku 41 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 2. dubna
Narození v roce 1502
Narození v Mnichově
Úmrtí 23. dubna
Úmrtí v roce 1543
Wittelsbachové
Bavorské vévodkyně
Ženy